Ива́н Зубко́в:
 Зубков, Иван Алексеевич (1862—1911) — помещик, земский деятель, депутат Государственной думы.
 Зубков, Иван Георгиевич (1904—1944) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 
 Зубков, Иван Сидорович (1914—1992) — Герой Советского Союза.